Neapoli (neugriechisch  „Neue Stadt“) ist der Name mehrerer griechischer Orte:

 die Gemeinde (Dimos) Neapoli, Präfektur Ätolien-Akarnanien, siehe Neapoli (Ätolien-Akarnanien)
 die Gemeinde (Dimos) Neapoli, Präfektur Kozani, siehe Neapoli (Kozani)
 die Gemeinde (Dimos) Neapoli, Präfektur Lasithi auf Kreta, siehe Neapoli (Kreta)
 die Gemeinde (Dimos) Neapoli der Metropolregion Thessaloniki, Präfektur Thessaloniki, siehe Neapoli (Thessaloniki)
 die Stadt Neapoli in der Vatika und Sitz der Gemeinde Vies, Lakonien, Peloponnes
 das Dorf Neapoli in der Gemeinde Mytilini, Präfektur Lesbos, Nördliche Ägäis
 das Dorf Neapoli in der Gemeinde Spata-Loutsa, Präfekturbezirk Ostattika, Attika
 das Dorf Neapoli in der Gemeinde Vouprasia, Präfektur Elis, Westgriechenland

Siehe auch:
 Neapolis
 Napoli